Vilađo Nuovo ima više značenja:
 Vilađo Nuovo (Beluno)
 Vilađo Nuovo (Torino)